Косовска-Каменица или Дардана ( или , ) — город и центр одноимённой общины, в восточной части Косово и Метохии. Контролируется властями частично признанной Республики Косово.

Административная принадлежность

География и население 
В 2003 году в общине Косовска-Каменица проживало 63 000 жителей.

Косовска-Каменица является самой восточной из общин Косова. Этнический состав населения в настоящее время: приблизительно 82 % — албанцы, 17 % — сербы, 1 % — цыгане.

Население

1961 
 Албанцы — 24,549 (57.74 %)
 Сербы — 16,973 (39.92 %)
 Рома — 644 (1.51 %)

1971 
 Албанцы — 29,268 (62.94 %)
 Сербы — 16,550 (35.59 %)
 Рома — 474 (1.02)

1981 
 Албанцы — 32,390 (67.03 %)
 Сербы — 14,813 (30.66 %)
 Рома — 868 (1.8 %)

1991 
 Албанцы — 37,632 (73.4 %)
 Сербы — 12,930 (25.2 %)
 Рома — 573 (1.1 %)

2003 
 Албанцы — 52,000 (82.5 %)
 Сербы — 10,500 (16.6 %)
 Рома — 500 (0.8 %)

Ссылки 
 Komunën e Kamenicës / Opština Kamenica

Населённые пункты Косова и Метохии
Города Гниланского округа